Joseph Andrews – Henry Fielding regénye (1742)
Joseph Andrews – Tony Richardson filmje (1977)